Fremont megye (Colorado)
Fremont megye (Idaho)
Fremont megye (Iowa)
Fremont megye (Wyoming)
Fremont megye (Kansasi Terület)